

Фетініно — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Фетініно — присілок, Грязовецький район, Вологодська область